Por SBS pode estar à procura de:
 Setor Bancário Sul - um setor de Brasília;
 Special Broadcasting Service - uma emissora australiana;
 Seoul Broadcasting System - uma emissora coreana;
 SBS TV - um canal de televisão sul-coreano;
 Special Boat Service - uma força especial britânica;
 SBS - Special Book Services - uma rede de livrarias e distribuidores;
 SBS Swiss Business School -uma escola de finanças privada;

Desambiguação